Thiago Silva hace referencia a varios artículos:

Deportistas brasileños
 Thiago Silva, futbolista; 
 Thiago Braz da Silva, atleta;
 Thiago Rodrigues da Silva, futbolista;
 Thiago Silva (peleador) 
 Thiago Jotta da Silva, futbolista